Jindynastin kan syfta på:

Jindynastin (265–420) – en kinesisk dynasti som enade Kina efter De tre kungadömena
Senare Jindynastin (936–947) – en dynasti under De fem dynastierna och De tio rikena
Jindynastin (1115–1234) – en jurchen-dynasti som behärskade norra Kina.
Senare Jindynastin (Qing) (1616–1636), ett rike som grundades av Nurhaci 1616 och som bytte namn till Qingdynastin 1636

WP:Projekt Kina